Clarks Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clarks Lake (Berrien County, Michigan)
 Clarks Lake (Newaygo County, Michigan)
 Clarks Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Clarks Lake (Mississippi)

Siehe auch:
 Clark Lake 
 Clarke Lake